

Geografia

Grecia
 Tino (Tinos) – isola dell'Egeo, unità periferica ed ex-comune nella periferia dell'Egeo Meridionale

Italia
 Tino – isola del Mar Ligure

Onomastica
 Tino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Tino – nome di battaglia di un partigiano italiano: Antonio Corzani.
 Tino di Camaino – scultore italiano
 Adolfo Tino – cofondatore del Partito d'Azione e presidente di Mediobanca

Altro
 Tino – grande contenitore di forma tronco-conica ove si pongono a fermentare le uve nel processo di vinificazione
 Tino – goletta ad elica della Regia Marina

Altri progetti